TIY steht für:
 Tidjikja Airport (IATA-Code), Flughafen von Tidjikja, Verwaltungsregion Tagant, Mauretanien

Tiy oder Tjj steht für:
 Alternativnamen von Teje (1398 v. Chr.–1338 v. Chr.), „Große königliche Gemahlin“ und de facto Mitregentin des ägyptischen Pharaos Amenophis III.

tiy steht für:
 Tiruray (ISO-639-3-Code), eine der Süd-Mindanao-Sprachen

Abkürzung